Secord peut faire référence à : 
 Al Secord (né en 1958),joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
 Edith Secord, patineuse artistique américaine.
 James Secord (né en 1953), historien d'origine américaine, spécialiste d'histoire  des sciences.
 Laura Secord (1775-1868), héroïne canadienne de la guerre anglo-américaine de 1812.
 Richard Secord (né en 1932), militaire américain.